Den Namen Ali tragen folgende Rapper:

 Ali (US-amerikanischer Rapper) (* 1972)
 Ali (Schweizer Rapper) (* 1992)